Le tournoi de tennis de Halle 2008 marque le début de la très courte saison de tennis sur gazon. Il oppose, du 9 au 15 juin, notamment Roger Federer, le  mondial et quadruple vainqueur de l'épreuve, James Blake ou encore Tomáš Berdych.

Déroulement 
Lors du , le  mondial Roger Federer bat aisément Michael Berrer 6-4 6-2. Le tenant du titre, Tomáš Berdych, se qualifie aux dépens de Thomas Johansson 6-3 7-5. Demi-finaliste en 2007 et tête de série , Jarkko Nieminen s'incline d'entrée face au local Mischa Zverev. Ivan Ljubičić, tête de série , est éliminé par le français Michaël Llodra, 7-5 au 3° set. Enfin, et dernière surprise du , Radek Štěpánek, tête de série , un des hommes en forme du moment, tombe face au double demi-finaliste de l'épreuve (2005, 2006) et ancien  mondial, Tommy Haas, 6-7 7-6 6-4.

En 1/8 de finale, alors que Roger Federer se qualifie, sans jouer à son meilleur niveau, aux dépens de Jan Vacek, Mikhail Youzhny, tête de série  et demi-finaliste en 2003, est sorti par l'allemand Nicolas Kiefer. Le tenant du titre, Tomáš Berdych, totalement impuissant, est éliminé par Robin Söderling. James Blake et Márcos Baghdatís rallient les quarts de finale.

Lors de la plus belle affiche des quarts de finale, Roger Federer maîtrise son match face à Márcos Baghdatís, tête de série , pour s'offrir son ticket pour les demi-finales. James Blake, quant à lui, doit attendre sa  de match pour rejoindre le  mondial. Nicolas Kiefer, qui bénéficie de l'abandon de Michaël Llodra, et Philipp Kohlschreiber, tombeur de Robin Söderling, et déjà demi-finaliste l'an passé, complètent le dernier carré.

Durant les demi-finales, Roger Federer bat relativement facilement Nicolas Kiefer. Après un premier set à sens unique où le  mondial surclasse l'Allemand, le second est plus accroché, mais un break à 4-4 suffit au suisse pour aller chercher sa  à Halle. À la suite de celle-ci, l'autre demi-finale est plus équilibrée, mais voit la victoire de Philipp Kohlschreiber sur un James Blake un peu en dedans. Grâce notamment à son très bon service et son excellent revers, l'allemand devient le premier local à atteindre la finale depuis Nicolas Kiefer en 2003, justement déjà battu par Roger Federer.

En finale, Roger Federer bat sans grande difficulté un Philipp Kohlschreiber à qui le manque d'expérience aura beaucoup coûté. Le suisse met quelque temps à bien lire le service de l'allemand, mais finit par breaker une fois dans chaque set, et s'adjuger son  tournoi de Halle, après 2003, 2004, 2005 et 2006. Il signe ainsi sa  en tournoi sur le circuit, sa  d'affilée sur gazon, et tout cela sans avoir perdu le moindre jeu de service de la semaine. Néanmoins, les 5 victoires de cette semaine ont été acquises sur des joueurs classés en dehors du top 20 dans la mesure où le prestigieux tournoi du Queen's se jouait au même moment.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Sport en Allemagne en 2008
Halle
Tennis en juin 2008